Poljsko-ruske vojne je naziv za več vojn med Rusijo in Poljsko (vključno s Poljsko-litovsko zvezo):

Glej tudi 

 seznam vojn